Lego Ultra Agents var en produktlinje produceret af den danske legetøjskoncern LEGO. Serien blev lanceret i 2014 og blev fremstillet frem til 2015. Den indeholder en gruppe agenter, der kæmper mod forskellige superskurke. Serien har en del ligheder med den tidligere Agents som blev produceret 2008–2009.

Sæt

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Lego Ultra Agnnts på Bricklink
 Lego Ultra Agents på Brickset

Ultra Agents